Municipio de Aurora puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Aurora (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Aurora (condado de Aurora, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Aurora.
 Municipio de Aurora (condado de Brookings, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brookings.
 Municipio de Aurora (condado de Kane, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.
 Municipio de Aurora (condado de Cloud, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Cloud.
 Municipio de Aurora (condado de Steele, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Aurora (condado de Lawrence, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.